Wiseman ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Wiseman (1928–1992), kanadische Autorin
 Brian Wiseman (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Chad Wiseman (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Debbie Wiseman (* 1963), britische Filmkomponistin, Dirigentin und Orchestratorin
 Donald Wiseman (1918–2010), britischer Archäologe
 Frederick Wiseman (* 1930), US-amerikanischer Filmregisseur und Dokumentarfilmer
 Howard M. Wiseman (* 1968), australischer Physiker
 Jacqueline Wiseman, US-amerikanische Soziologin und emeritierte Professorin
 James Wiseman (* 2001), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jay Wiseman (* 1949), US-amerikanischer Schriftsteller, Verleger und BDSM-Aktivist
 Jennifer J. Wiseman, US-amerikanische Astronomin
 Joseph Wiseman (1918–2009), kanadischer Schauspieler
 Len Wiseman (* 1973), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Mac Wiseman (1925–2019), US-amerikanischer Country-Sänger und Gitarrist
 Mary Wiseman (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Nicholas Wiseman (1802–1865), englischer Geistlicher
 Raymond Wiseman (* 1957), deutscher Fachautor für Computertechnik
 Reid Wiseman (* 1975), US-amerikanischer Astronaut
 Richard Wiseman (* 1966), britischer Psychologe
 Scott Wiseman (* 1985), englisch-gibraltarischer Fußballspieler
 Scotty Wiseman (Scott Greene „Skyland Scotty“ Wiseman; 1909–1981), US-amerikanischer Country- und Old-Time-Musiker
 Timothy Peter Wiseman (* 1940),  britischer Klassischer Philologe und Althistoriker

Wiseman heißen folgende Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wiseman (Alaska)
 Wiseman (Arkansas)

Wiseman ist außerdem

 der Name einer fiktiven Figur, siehe Wisdom (Band)